Neoconger är ett släkte av fiskar. Neoconger ingår i familjen Moringuidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ålartade fiskar
Neoconger